Great Balls of Fire — двадцать первый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 23 июня 1979 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Над альбомом работали 
В алфавитном порядке:

Музыканты
 Анита Болл — бэк-вокал («Star of the Show», «Do You Think That Time Stands Still» и «It’s Not My Affair Anymore»)
  — конга
 Квитман Деннис — рожок
 Ричард Деннисон — бэк-вокал («Star of the Show», «Do You Think That Time Stands Still» и «It’s Not My Affair Anymore»)
 Эрл Дамлер — английский рожок
  — рожок
 Дэвид Фостер — клавишные («Star of the Show» и «Almost in Love»)
 Рой Галлоуэй — бэк-вокал («Star of the Show» и «Down»)
  — мандолина
 Гэри Хербиг — рожок
  — рожок
 Джим Келтнер — барабаны, перкуссия
 Абрахам Лабориэль — бас-гитара
 Джо Макгаффи — слайд-гитара
 Майкл Омартиан — клавишные («You’re the Only One», «Do You Think That Time Stands Still» и «It’s Not My Affair Anymore»)
 Кэрол Кармайкл Паркс — бэк-вокал («You’re the Only One», «Sweet Summer Lovin’», «Almost in Love» и «It’s Not My Affair Anymore»)
  — гитары, альтовая флейта, синтезатор
 Долли Партон — ведущий вокал
  — клавишные («Down», «Help!», «Great Balls of Fire» и «Sandy’s Song»)
 Херб Педерсен — банджо, бэк-вокал («Help!»)
 Грегг Перри — фортепиано («Star of the Show» и «Almost in Love»), синтезатор
 Дороти Ремсен — арфа
 Рики Скэггс — бэк-вокал («Help!»)
 Стефани Спруилл — бубен, бэк-вокал («Star of the Show» и «Down»)
 Джулия Уотерс — бэк-вокал («Star of the Show» и «Down»)
 Максин Уотерс — бэк-вокал («Star of the Show» и «Down»)

Производственный персонал
 Гарри Блюстоун — концертмейстер
 Фрэнк ДеКаро — дирижёр
 Линда Геррити — координатор производства
 Берни Грундманн — мастеринг-инженер
 Джим Хорн — аранжировки духовой секции
  — исполнительный продюсер
  — продюсер, ритм-аранжировки, струнные аранжировки («Almost in Love»), аранжировки духовой секции
 Долли Партон — исполнительный продюсер
 Грегг Перри — продюсер, струнные аранжировки («You’re the Only One», «Do You Think That Time Stands Still» и «Sandy’s Song»), аранжировки духовой секции
 Эрик Престидж — звукорежиссёр
 Сид Шарп — концертмейстер
 Линда Тайлер — звукооператор (Sound Labs, Inc.)
 Нэнси Аткинс — A&R-координация
 Эд Караефф — арт-дирекшн, фотография, художественное оформление альбома

Примечания

Литература 
 

Альбомы Долли Партон